Manhattan Transfer :

Manhattan Transfer est un roman de John Dos Passos (1925).
The Manhattan Transfer est un groupe de jazz américain créé en 1969.
Manhattan Transfert est un roman de  (1993).
Manhattan Transfer est un roman de  (2019).